MYD steht für:
 Malindi Airport (IATA-Code), kenianischer Flughafen
 Maya Island Air (ICAO-Code), Regionalfluggesellschaft aus Belize

.myd steht für:
 Dateiendung für MyISAM-Dateien in MySQL

MYD